Палау је дебитовао на Олимпијским играма 2000. у Сиднеју и од тада је учествовао на свим Летњим олимпијским играма до данас.

Представници Папауа до 2016. нису освојили ниједну олимпијску медаљу а на Зимским олимпијским играма никада нису учествовали.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Палауа по спортовима на ЛОИ 

Разлика у горње две табеле у броју учесника за 3 мушкараца настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Евелин Ото, 15 година и 150 дана Атина 2004. пливање
 Најстарији учесник: John Tarkong, Jr., 38 година и 262 дана Атина 2004. рвање
 Највише учешћа: 3 х 2 Пеорија Кошиба (2000. и 2008), Флоријан Скиланг Теменгил (2008. и 2016), Родман Тертул (2012. и 2016)
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 НОК Палау
 резултати Палауа

Палау на олимпијским играма